Arnold Wienholt ist der Name folgender Personen:

* Arnold Wienholt (Mediziner) (1749–1804), deutscher Arzt
 Arnold Wienholt (Politiker) (1877–1940), australischer Politiker